Насажде́ние:

 Насаждение — внедрение, часто насильственное, чего-либо нового.
 Насаждение (лесоведение) — однородный участок леса.